Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das ASB Classic 2017. Insgesamt nahmen 32 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 31. Dezember 2016 bis 2. Januar 2017 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Auckland